Rosegger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ludwig Rosegger (1880–1929), österreichischer Schriftsteller
 Peter Rosegger (1843–1918), österreichischer Schriftsteller
 Rupert Rosegger (1819–1887), österreichischer Seelsorger und Schriftsteller
 Sepp Rosegger (1874–1948), österreichischer Arzt und Komponist
 Sylvester Rosegger (1912–2006), deutscher Agrarwissenschaftler und Agrartechniker

Rosegger bezeichnet außerdem:

 (7583) Rosegger, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Roseggerhaus, ein Schutzhaus in der Steiermark
 Rosegger-Schule, eine Schule in Radebeul, Sachsen
 Rosecker